Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Adriano Panatta che hanno battuto in finale John Feaver e Jiří Hřebec 6–4, 2–6, 6–4.

Teste di serie 

 Russell Simpson /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (campioni)

 John Feaver /  Jiří Hřebec (finale)
 Mark Edmondson /  John Fitzgerald (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1981